De Vico ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite, westlich des Mare Humorum, nordwestlich des Kraters Henry Frères und südöstlich von Crüger. Der schüsselförmige Krater ist nur wenig erodiert.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem italienischen Astronomen Francesco de Vico offiziell benannt.

Weblinks 
 
 De Vico auf The-Moon Wiki

Einschlagkrater (Mond)